Elite Women's Hockey League är en internationell damishockeyliga för klubblag i Europa. Ligan startades 2004, och spelas parallellt med nationella seriespel och mästerskap. Säsongen 2010/2011 deltog även nederländska landslaget.

Mästare

Se även
EWHL Super Cup

Källor
 EWHL på eliteprospects.com

Noter

Externa länkar
  EWHL, nyheter på engelska
 (tyska)  EWHL:s webbplats
 (tyska) European Women's Hockey Journal

Ishockeyserier
Ishockey i Kazakstan
Ishockey i Kroatien
Ishockey i Slovakien
Ishockey i Slovenien
Ishockey i Tjeckien
Ishockey i Tyskland
Ishockey i Österrike
Sportevenemang i Kroatien
Sportevenemang i Slovakien
Sportevenemang i Slovenien
Sportevenemang i Tjeckien
Sportevenemang i Tyskland
Sportevenemang i Österrike
Återkommande sportevenemang med premiär 2004